Ernesto Bessone pueden hacer referencia a:

 Ernesto Bessone I (1923-2010): piloto argentino de automovilismo; padre de Ernesto II.
 Ernesto Bessone II (1958-): piloto argentino de automovilismo; hijo de Ernesto I.